Питър Богданович () е американски режисьор, сценарист, актьор и продуцент и филмов критик, носител на „Грами“, „Сателит“ и награда на „БАФТА“, номиниран е за по две награди „Оскар“ и „Златен глобус“. Известни филми режисирани от него са „Последната прожекция“, „Какво става, докторе?“, „Хартиена луна“, „Свети Джак“, „Окръг Хъмбоулт“ и други.

Биография 

Питър Богданович е роден на 30 юли 1939 г. в Кингстън, щата Ню Йорк. Богданович израства в Ню Йорк и учи в престижната филмова академия „Стела Адлер“. Започва кариерата си като театрален режисьор, но по-късно се насочва към филмовата индустрия.

Прави пробива си с филма „Последната прожекция“, за който печели награда на „БАФТА“ и е номиниран за „Златен глобус“ и две награди „Оскар“.

Филмография

Кино

Бележки

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси
Американски кинокритици
Американски сценаристи
Американски режисьори
Носители на награда BAFTA
Носители на Грами
Сърби в САЩ
Евреи в САЩ
Родени в щата Ню Йорк
Починали в Лос Анджелис
Починали от болестта на Паркинсон